– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Shichirō można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 七郎, „siódmy syn”
 七朗, „siedem, jasny”

Znane osoby 
 Shichirō Fukazawa (七郎), japoński autor i gitarzysta
 Shichirō Kataoka (七郎), admirał Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej
 Shichirō Kobayashi (七郎), japoński dyrektor artystyczny animacji

Fikcyjne postacie 
 Shichirō (七郎), bohater anime Baseballista

Przypisy 

Męskie imiona japońskie